«Лаурентина» ():

 Виа Лаурентина — улица в Риме.
 «Лаурентина» — станция Римского метрополитена.